Tunulia bezeichnet:
 Tunulia (Insel, Ammassalik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Tunulia (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland